Francesco Calogero – fisico
Francesco Calogero – regista
Francesco Calogero – regista teatrale